František Mareš může být:

 František Mareš (archivář) (1850–1939) – český archivář, publikoval z oboru historie a památkové péče
 František Mareš (diskžokej) (* 1960) – profesionální diskžokej, moderátor, sběratel autogramů, již 30 let působí na diskotékách na Strakonicku
 František Mareš (fotbalista) (1910–1942) – český fotbalista 
 František Mareš (fotbalista, 1936) (* 1936) – český fotbalista
 František Mareš (pedagog) (1862–1941) – český pedagog
 František Mareš (rektor) (1857–1942) – český lékař, politik a rektor Univerzity Karlovy
 František Václav Mareš (1922–1994) – česko-rakouský lingvista

Související články 
 Mareš